Courtin ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Courtin (* 1984), US-amerikanische Geigerin und Singer-Songwriterin
 Pierre Courtin (1921–2012), französischer Maler und Grafiker
 René Courtin (1900–1964), französischer Politiker
 Stéphanie Yon-Courtin (* 1974), französische Politikerin

Siehe auch:
 Courtain